Владимир Иванович Костылев (17 января 1899, посад Добрянка, Черниговская губерния, Российская империя — 2 мая 1970, Москва, СССР) — советский военачальник, генерал-полковник (25.05.1959).

Биография 
Родился  1899 году в посад Добрянка,  ныне Репкинского района Черниговской области, Украина.

В Красной армии с  1919 по 1924 гг.  Участник Гражданской войны. В 1921 году, за боевые отличия в боях военком 23-го стрелкового полка Костылев  был награждён орденом Красного Знамени  (Приказ РВСР № 57: 1921 г.).

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году вновь призван в РККА был представителем Военного Совета армии в 348-й стрелковой дивизии,  начальником 1-го отдела оперативного управления штаба 31-й армии, начальником оперативного управления Степного, позже 2-го Украинского (1943-44) и 1-го Украинского (1944-45) фронтов.

За Берлинскую и Пражскую операции был представлен к званию Герой Советского Союза, но был награждён орденом Суворова I степени.

После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в Советской Армии.

В 1953-60 был начальником штаба Прикарпатского военного округа.

В 1959 году Костылеву было присвоено воинское звание генерал-полковник.

Умер  в 1970 году. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище

Награды 
СССР
 два ордена Красного Знамени (1921, 30.12.1956)
 орден Суворова I степени (29.05.1945)
 орден Кутузова I степени  (06.04.1945) 
 орден Суворова II степени (11.08.1944)
 два ордена Кутузова II степени  (19.01.1944, 18.12.1956)
 орден Отечественной войны I степени (29.08.1943 )
 два ордена Красной звезды (21.02.1942 , 15.11.1950)
 медали СССР
Других государств
 орден Белого льва «За Победу» II степени (ЧССР)
 Военный крест 1939 года (ЧССР)
 кавалер рыцарского ордена «Виртути Милитари» (ПНР) 
 орден «Крест Грюнвальда» III степени  (ПНР)
 медаль «Победы и Свободы» (ПНР)
 медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР)
 медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Участники Гражданской войны в России (красные)
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Участники Ржевской битвы
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Ясско-Кишинёвской операции
Участники Берлинской операции
Участники Пражской операции
Представленные к званию Героя Советского Союза (Великая Отечественная война)
Участники подавления Венгерского восстания 1956 года
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище